Cette page répertorie tous les pilotes de toutes disciplines ayant évolué sur une Lotus en course automobile.

Rallye

Lotus International Rally

Sources 
 EWRC-Results.com

Pilote automobile